Daniel de Montmollin (1921-), céramiste suisse;
David-François de Montmollin (1721-1803), pasteur suisse au Québec;
 Eric de Montmollin (1907 - 2011), écrivain, enseignant et journaliste vaudois ;
Maurice de Montmollin (1926 - 2013), auteur français (?) de management;
 Simone de Montmollin (1969-), personnalité politique suisse.
 George de Montmollin (1628 - 1703 ), Chancelier de Neuchâtel.
Homonymie de patronyme